Джон Мейджор ():
 Мейджор, Джон (1467—1550) — шотландский философ и историк.
 Мейджор, Джон (род. 1943) — британский политик, премьер-министр Великобритании (1990—1997).
 Мейджор, Джон Чарльз (род. 1931) — судья Верховного суда Канады.